Eugène Buino (1886-1917), officier de marine français. 
 Buino, torpilleur de la marine française.